

Patronyme 

 Paul Boudehent, joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Boudehent, joueur français de rugby à XV.